L'espressione regno cliente, in diverse epoche e diversi contesti, viene usata per riferirsi a un regno apparentemente indipendente ma di fatto appartenente alla sfera di influenza di un altro soggetto politico.

 Regno cliente (storia romana) 
 Regno cliente (impero bizantino)